La Coppa Titano 2010-2011, conosciuta anche come Coppa di San Marino, ha preso avvio l'11 settembre 2010.

Come di consueto le quindici squadre del campionato sammarinese sono state suddivise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

La finale si è disputata allo Stadio Olimpico di Serravalle ed ha visto prevalere la Juvenes/Dogana sulla Virtus con il punteggio di 4 a 1.

Prima fase

Gruppo A 
  - Borgo Maggiore
  - Serravalle
  - Borgo Maggiore
  - Chiesanuova
  - Acquaviva

Gruppo B 
  - Serravalle
  - Domagnano
  - Faetano
  - Montegiardino
  - Fiorentino

Gruppo C
  - Fiorentino
  - Serravalle
  - San Marino
  - Borgo Maggiore
  - San Marino

Seconda Fase

Voci correlate
Campionato sammarinese di calcio 2010-2011

Collegamenti esterni

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della Coppa Titano